Tourneville est un toponyme  qui se réfère à :

Tourneville, commune située dans le département de l'Eure
Tourneville-sur-Mer, projet de commune nouvelle située dans le département de la Manche
 Tourneville était une paroisse située à côté de Lingreville, fusionnée à la Révolotion à Annoville (un temps dénommé Annoville-Tourneville)

Référence 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France